Dziadek ist ein polnischer Familien- und ein deutscher Ortsname:
 Andrzej Dziadek (* 1957), polnischer Komponist
 Dziadek, 1877 bis 1945 Greisenau, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Dziadyk, Gmina Ostróda, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen